Childress puede referirse a:

Personas 
 James F. Childress (n. 4 de octubre de 1940) es un filósofo y ético estadounidense.
 Josh Childress (n. el 20 de junio de 1983) es un jugador estadounidense de baloncesto.
 Randolph Childress (n. el 21 de septiembre de 1972) es un jugador estadounidense de baloncesto.
 Ross Childress (n. el 8 de septiembre de 1970) es un músico estadounidense, exguitarrista de la banda de rock alternativo Collective Soul.

Topónimos 
 Condado de Childress, uno de los 254 condados del estado estadounidense de Texas.
 Childress, ciudad ubicada en el condado de Childress en el estado estadounidense de Texas.